Kater kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kater (kulle), 
 Kater (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar